H55 peut faire référence à :
 H55, une société suisse d’avion électrique ;
 HMS Hostile (H55), un destroyer de la Royal Navy ;
 Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres